Paraguaçu Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraguaçu Paulista (ort), São Paulo, 
 Paraguaçu Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar